Valdi – cognome italiano
 Dino Valdi – attore italiano
 Walter Valdi – musicista, cantautore e attore italiano